Tokio 2020 bezeichnet

 die Olympischen Sommerspiele 2020
 die Sommer-Paralympics 2020